Zhoucheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuxi (häradshuvudort), Yunnan, 
 Zhoucheng (ort i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar